Horvátország
Prepuštovec falu Budinščina községben, Krapina-Zagorje megyében
Prepuštovec Zágráb fővároshoz tartozó település